Scotina är ett släkte av spindlar som beskrevs av Menge 1873. Scotina ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Månspindlar
Scotina